Austria:
 Puchberg am Schneeberg – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Neunkirchen

Osoby:
 Johann Michael Puchberg – austriacki przedsiębiorca

Zobacz też:
 Buchberg